A diszlokáció elcsúszást, elmozdulást jelent, általában felületek mentén történő mozgást. A diszlokáció több dologra utalhat:
 Diszlokáció (kristálytan), a kristályrácsok hibája
 Diszlokáció (tektonika), a tektonikus mozgások közül a törésfelületek menti elmozdulás
 Diszlokáció (anatómia), a csontok elcsúszásával, eltolódásával járó balesetből vagy betegségből eredő rendellenesség